

Cinema 
 Lo schiaffo (Red Dust) – film del 1932 diretto da Victor Fleming 
 Red Dust – film del 2004 diretto da Tom Hooper

Letteratura 
 Polvere rossa (Red Dust) – romanzo di Gillian Slovo del 2000